Чемпионат Дании по шахматам 1952 года проходил в Хернинге. Во второй раз чемпионом страны стал Кристиан Поульсен.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1952

Чемпионаты Дании по шахматам
1952 год в шахматах
Спорт в Дании в 1952 году
Спортивные соревнования в Хернинге